Это неполный список видеоигр (597), выпущенных для системы Sega Saturn.

Игры

Примечания 

Списки компьютерных игр по платформам
Игры для Sega Saturn